Владимир Ламанский:
 Ламанский, Владимир Владимирович (1874—1943) — геолог.
 Ламанский, Владимир Иванович (1833—1914) — историк.